

События 
 Христиане занимают долину Тормес.
 Захват Олафом Годфрисоном Нортумбрии.
 940—944 — Король Нортумбрии Олаф Ситриксон.
 Ок. 940 — Хазарский полководец Песах взял три города в Крыму и осаждал Херсонес.
 940—944 — Халиф Исхак Ибрахим ал-Муттаки.

Родились 
 Эдгар (король Англии)
 Фирдоуси
 Генрих I (герцог Каринтии)
 Виллигиз
 Глумр Эйольфсон — исландский поэт (ум. 1004).

Скончались 
 11 мая — Евтихий Александрийский, патриарх александрийский, автор краткой всеобщей истории (от сотворения мира до 937 года).
 Эберхард (герцог Баварии)
 Тайра Масакадо убит.

См. также